A temporada de 1965 da Fórmula 1  da FIA, foi o 16º Campeonato Mundial de Pilotos e o 8ª Campeonato de Construtores. Os dois títulos foram disputados simultaneamente ao longo de uma série de dez rodadas que começou em 1 de janeiro e terminou em 24 de outubro. A temporada também incluiu várias corridas fora do campeonato para carros de Fórmula 1. Jim Clark sagrou-se bicampeão de pilotos no GP da Alemanha no dia primeiro de agosto sendo a definição de título de pilotos mais precoce da F1 até aquele momento, sendo superado apenas por Michael Schumacher quando definiu seu pentacampeonato em 21 de julho de 2002. Pela segunda vez, Jim Clark foi campeão marcando 100% dos pontos possíveis, feito alcançado em função da regra de descarte de pontos dos quatro piores resultados de cada piloto.

Times e Pilotos
As seguintes equipes e pilotos competiram no Campeonato Mundial da FIA de F1 de 1965.

Resultados

Grandes Prêmios 

O Grande Prêmio da Áustria no aeródromo de Zeltweg, originalmente previsto para o GP da Alemanha e da Itália, foi cancelado após reclamações de segurança feitas pelas equipes e pilotos sobre a aspereza da pista.

Classificação Final do Campeonato de Pilotos de 1965

Os pontos para o Campeonato Mundial de Pilotos de 1965 foram concedidos em uma base 9-6–4–3–2–1 para os seis primeiros colocados em cada rodada. Somente os seis melhores resultados da rodada foram mantidos.

Classificação Final do Campeonato de Construtores de 1965 
Os pontos foram atribuídos em uma base de 9 a 6 a 4 a 3 a 2 a 1 em cada rodada, com apenas os melhores resultados das seis rodadas. Somente o carro melhor colocado de cada fabricante em cada rodada era elegível para marcar pontos

Resultados de corrida fora do campeonato 
Outras corridas de Fórmula 1 também foram realizadas em 1965, que não contam para o Campeonato do Mundo. O último deles, o Rand Grand Prix de 1965, foi a primeira corrida de Fórmula 1 para carros com motores de 3 litros.

1965
1965 no automobilismo